Měcholupy kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Měcholupy (ort i Tjeckien, Ústí nad Labem), 
 Měcholupy (ort i Tjeckien, Plzeň), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar